3-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин прошёл 4 по 11 ноября 1958 года в Порту-Алегри (Бразилия) с участием 5 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 3-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Парагвай, Перу, Уругвай.

Система проведения чемпионата 
5 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 4 ноября: Бразилия — Аргентина 3:0 (15:6, 15:5, 15:5).
 5 ноября: Перу — Парагвай 3:0 (15:3, 15:12, 15:6).
 6 ноября: Бразилия — Уругвай 3:0 (15:6, 15:4, 15:0); Перу — Аргентина 3:0.
 7 ноября: Парагвай — Уругвай 3:2.
 8 ноября: Бразилия — Перу 3:0 (15:6, 15:4, 15:8).
 9 ноября: Аргентина — Парагвай 3:2.
 10 ноября: Бразилия — Парагвай 3:0 (15:7, 15:1, 15:6); Перу — Уругвай 3:0.
 11 ноября: Уругвай — Аргентина 3:0.

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Марта Миралья, Селма Карвальо, Ирлана Карвальо, Лиа ди Фрейтас, Зилда Ульбрихт (Кока), Ингеборг Краузе, Селма Резенде (Селминья), Беатрис, Кристиане Кунцман, Вера, Кристина, Мария Алисе Риккарди. Тренер — Ренато Кардозо.

 : Сарита, Ада Вольпе, Эсперанса, Солла, Дорис, Хуана, Ольга, Эдит, Каролина, Нелли, Гладис, Беба Фельчелле.

 : Челика, Норма, Альба, Грациэла, Манда, Изабель, Бьянка, Мабель, Елена, Модеста, Ольга, Селина.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди женщин
1958 год в волейболе